Loi sur l'extradition peut désigner: 

Loi sur l'extradition (Canada), une loi canadienne adoptée en 1999.
Loi sur l'extradition (Nouvelle-Zélande) (Extradition Act), une loi néo-zélandaise adoptée en 1999.
Loi sur l'extradition (Royaume-Uni) (Extradition Act), une loi britannique adoptée en 2003.

Extradition